Gospoda Bractwa Murarskiego w Toruniu – zabytkowa kamienica znajdująca się w Toruniu.

Lokalizacja 
Kamienica znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w północnej pierzei Rynku Nowomiejskiego, pod numerem 17, w sąsiedztwie Apteki pod Złotym Lwem oraz Fundacji Tumult.

Historia  
Kamienica pochodzi z końca XV wieku. Obecny wygląd uzyskała podczas gruntownej przebudowy w stylu barokowym w XVII wieku. W XIX wieku mieściła gospodę Bractwa Czeladzi Murarskiej, stąd jej dzisiejsza nazwa. 

W 1929 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

W 1964 roku została adaptowana na Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. 

Podczas renowacji zrekonstruowano częściowo barokowe wnętrze.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Architektura baroku w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu